Hubník může být:

Lidový pokrm z Podkrkonoší – zapečené houby se žemlí (vekou, rohlíkem)  

příjmení osob
Jan Hubník – český fotograf
Michal Hubník – český fotbalista
Roman Hubník – český fotbalista 

zeměpisný název
 Hubník (kopec) (424 m) – vrch západně od obce Očová v okrese Zvolen na Slovensku
 Hubník (potok) – potok na východním Slovensku